

Населені пункти та їхні частини
 Попово — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Попово — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Попово — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Попово — село в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Попово — село в гміні Битом-Оджанський Новосольського повіту Любуського воєводства
 Попово — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Попово — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Попово — село в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Попово — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Попово — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Попово — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Попово — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Попово — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Попово — частина села Лавиця в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Попово — осада в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Попово — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Попово — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Попово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Попово — село, Варгашинський район, Курганська область
 Попово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Попово — присілок, Лузький район, Кіровська область

Попово — село, Берегівський район, Закарпатська область

Примітки